Натуральне число 1137
 1137 рік до нашої ери
 1137 рік нашої ери